Le terme ligne 247 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 247 des chemins de fer belge
 Ligne 247 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
 
247 (nombre)

247